Новокрещёнов - русская фамилия. В 16 столетии многие Новокрещеновы числились среди опричников Ивана Грозного: Атман, Башенда, Иван Фёдорович, Дмитрий и Андрей (1573). 

Известные носители:

 Новокрещёнов, Александр Никифорович — русский спортсмен, футболист.
 Новокрещенова, Галина Николаевна — русский скульптор, автор памятника Льву Толстому в Москве (архитектор В. Н. Васнецов). 

Среди дворянских родов известены Оренбургские Новокрещёновы, очень многочисленный казачий и дворянский род со станиц Наследницкой 2-го военного отдела и Каменноозерной 1-го отдела Оренбургского казачьего войска, а так же дворянин московский Новокрещёнов, Семён Андреевич упоминаемый в 1692 году.

Населенные пункты:
Новокрещенка, производное название нескольких населённых пунктов на территории России.

Примечания